Juniorská liga 2015/16 byl čtvrtý ročník soutěže, jež byla určena juniorským týmům sestávajícím především z hráčů do 21 let. Soutěže se povinně účastnilo 13 týmů, jejichž A týmy hrály v ročníku 2015/2016 Synot ligu, a doplnily je 4 týmy z Fotbalové národní ligy. 3 prvoligové týmy – SK Sigma Olomouc, FC Fastav Zlín a 1. FC Slovácko – zřídily B týmy a získaly výjimku z účasti v Juniorské lize. Soutěže se tak po roce účastnil opět lichý počet týmů, což vedlo k situaci, kdy v každém kole jeden z týmů neodehrál žádný zápas.

V Juniorské lize v ročníku 2015/2016 zůstaly ze Synot ligy sestoupivší týmy SK Dynamo České Budějovice a FC Hradec Králové. Naopak se ze soutěže odhlásily týmy FC MAS Táborsko, FK Varnsdorf a již zmíněné 1. FC Slovácko, které získalo výjimku.

Ročník, ve kterém tým FK Mladá Boleslav obhajoval mistrovský titul, odstartoval v neděli 26. července 2015. Poslední zápas sezony byl odehrán 29. května 2016 a z vítězství v ročníku se radoval celek AC Sparta Praha, pro který to byl první titul od založení ligy.

Kluby

Tabulka 

Poznámky:
 Z = Odehrané zápasy; V = Vítězství; R = Remízy; P = Prohry; VG = Vstřelené góly; OG = Obdržené góly; B = Body

Pořadí po jednotlivých kolech

Křížová tabulka

Statistiky hráčů

Střelci 
 

Aktualizováno: 30. května 2016
Zdroj: Juniorská liga

Vychytaná čistá konta 
 

Aktualizováno: 30. května 2016
Zdroj: Juniorská liga

Hráč kola 
V každém utkání Juniorské ligy vybírá Hráče utkání redaktor webu juniorskaliga.cz přítomný přímo na stadionu. Po odehrání celého kola vybírá redakce juniorskaliga.cz z Hráčů utkání jednoho Hráče kola.

Odkazy

Reference

Související články 
 Juniorská liga

Externí odkazy 
 Oficiální stránky soutěže

Juniorská liga
Fotbal v Česku v roce 2015
Fotbal v Česku v roce 2016